Скобляков — фамилия, имеет женскую форму Скоблякова:

 Скобляков, Дмитрий Леонидович (род. 1980) — российский футболист, нападающий.
 Скобляков, Сергей Леонидович (род. 1977) — российский футболист, защитник и полузащитник.

См. также 
 Скобликов